Pissa peut désigner :

Toponymes 
 Pissa, une localité au Burkina Faso
 Pissa, une localité en République centrafricaine

Hydronyme 
 Pissa, une rivière en Russie

Homonymie de toponyme